Wettern bezeichnet

 Wettern, Kanal oder großer Entwässerungsgraben in Marschgebieten, siehe Wetterung
 Wettern, anderer Ausdruck für Schimpfen
 Wettern, deutscher Name der Gemeinde Větřní, Okres Český Krumlov (deutsch Bezirk Krumau), Jihočeský kraj (deutsch Südböhmische Region), Tschechien
 Wettern, Schlechtwetterzonen auf See (i. S. v. Meer)

Siehe auch:

 Große Wettern
 Wetter